

Editoria 
 Le Parisien – noto quotidiano francese

Persone 
 François Parisien – ex ciclista su strada canadese
 Julie Parisien – ex sciatrice alpina statunitense